

Patronyme
 André Martinot Lagarde, (1903-1986), fut le directeur de l'Institut de mécanique des fluides de Lille (ONERA Lille).
 Pascal Martinot-Lagarde, (1991- ), est un athlète français spécialiste des haies, frère cadet de Thomas Martinot-Lagarde.
 Thomas Martinot-Lagarde, (1988 - ), est un athlète français spécialiste des haies, frère ainé de Pascal Martinot-Lagarde.

Homonymie
Homonymie de patronyme